Удар де Бурнонвиль (; 1533 — 28 декабря 1585, Брюссель), барон де Капр, граф д'Эрикур и Энен-Льетар — нидерландский военачальник и государственный деятель.

Биография 

Сын Ги де Бурнонвиля, сеньора де Капр, и Анны де Раншикур.

Виконт и барон де Барлен и Ульфор, сеньор де Раншикур, Дивион, Бондю, Васкешаль.

Воспитывался вместе с  инфантом Филиппом. Начал службу пажом у императора Карла V, которого сопровождал в кампании 1547 года в Германии. Участвовал в кампании 1552 года, отличился при осаде Меца, и через некоторое время был назначен капитаном шеволежеров.

В 1560 стал дворянином палаты короля Испании.

В 1566 году, как и другие бельгийские аристократы, подписал компромисс дворян. Быстро одумавшись, просил прощения у Маргариты Пармской, которой предложил свои услуги для борьбы с мятежниками. В январе 1567 с 200 валлонскими пехотинцами соединился с войском великого бальи Нуаркарма под стенами Валансьена. После сдачи города снарядил за свой счет небольшой отборный отряд кавалерии, с которым действовал под командованием графа д'Аренберга, а в 1568 году — герцога Альбы.

В награду за услуги Филипп II предоставил ему губернаторство в Лувене. В 1572 году Бурнонвиль с трехтысячным валлонским полком участвовал в осаде Монса и разгроме отряда барона де Жанлиса, пытавшегося прорваться в город. В 1573 году под командованием князя д'Аренберга воевал во Франции против гугенотов, провел кампанию в Зеландии, откуда со своим полком вернулся под стены Харлема и Нардена. Отличился под Сен-Троном и Мидделбургом. Страда предполагает, что тогда же Вильгельм I Оранский предложил Бурнонвилю перейти на сторону повстанцев, пообещав ему должность адмирала. В то время барон де Капр посчитал измену невыгодной, но в 1576 году был увлечен общим возмущением расправой испанцев в Антверпене.

Стал пленником мятежных испанских солдат в то же время, что и граф Эгмонт, сир де Гуаньи и другие бельгийские офицеры, был подвергнут жестоким оскорблениям и издевательствам. После этого перешел на сторону Генеральных штатов, от которых получил губернаторство в Аррасе и кавалерийский полк. Через несколько месяцев иностранные войска покинули Нидерланды, и Бурнонвиль снова вернулся на испанскую службу, содействовав Алессандро Пармскому в покорении валлонских провинций и осаде Маастрихта.

Был щедро вознагражден за очередное предательство. 7 сентября 1579 владение Энен-Льетар было возведено в ранг графства, за Бурнонвилем были сохранены губернаторства в Аррасе и Артуа, и он был назначен членом Государственного совета и шефом-президентом финансов. Отказался от должности капитан-генерала Артуа в пользу бургграфа Гентского, позднее маркиза де Рубе, которого таким образом удалось переманить на сторону короля Испании.

Современники восхищались ловкостью с которой Бурнонвилю удавалось менять лагерь в ходе войны в Нидерландах, при этом всякий раз извлекая пользу из предательства. Умер, не успев получить предназначенный ему орден Золотого руна.

Семья 

Жена (контракт 22.10.1579): Мария-Кристина д'Эгмонт (1550—1622), дочь графа Ламораля I д'Эгмонта и Сабины фон Пфальц-Зиммерн. Вторым браком вышла за Гийома де Лалена, графа ван Хогстратена, третьим — за графа Карла фон Мансфельда, генерала христианских и имперских войск в Венгрии

Сын:

 герцог Александр I де Бурнонвиль (14.09.1585—12.03.1656). Жена (4.09.1611): Анна де Мелён (1597—1668), дочь Пьера де Мелёна, принца д'Эпинуа, и Ипполиты де Монморанси

Литература 

 , p. 837
 Rahlenbeck C. A. Bournonville (Oudart de) // Biographie nationale de Belgique. T. II. — Bruxelles: H. Thiry-Van Buggenhoudt, 1868, coll. 862—863

Участники Восьмидесятилетней войны, Нидерланды
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Бурнонвили